Karl Kuntz ist der Name folgender Personen:

* Karl Kuntz (1770–1830), deutscher Maler und Radierer, siehe Carl Kuntz (Maler)
 Karl-Emil Kuntz (* 1958), deutscher Koch

Siehe auch:
 Carl Kuntz
 Karl Kunz
 Carl Kunz
 Karl Kunze